Колонија Маријано Матаморос има више значења:

 Колонија Маријано Матаморос, Пуенте Колорадо (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Маријано Матаморос (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику